Finale UEFA Lige prvaka 2005. je bilo 48 finale Kupa/Lige prvaka, najvažnijeg europskog nogometnog natjecanja. Mnogi je smatraju jednom od najneobičnijih i najboljih utakmica svih vremena.

U finalu su igrali engleski Liverpool i talijanski AC Milan. Finale je igrano 25. svibnja 2005. na olimpijskom stadionu Atatürk u Istanbulu, Turska. Liverpoolu, koji je imao četiri naslova prvaka Lige prvaka, ovo finale je ujedno bilo i šesto, te prvo nakon Heyselske tragedije, koja se dogodila u finalu 1985. na Heysel stadionu. Milanu, koji je do tada šest puta osvojio natjecanje, ovo finale je bilo drugo u tri godine, te deseto ukupno. 

Milan je od početka bio favorit utakmice i poveo je već u prvoj minuti susreta pogotkom kapetana Paola Maldinija. Hernán Crespo je postigao još dva pogotka do kraja poluvremena i bilo je 3:0. U drugom poluvremenu, Steven Gerrard, Vladimír Šmicer i Xabi Alonso su postigli tri pogotka u šest minuta i vratili Liverpool u igru, bilo je 3:3. Rezultat je ostao isti i u produžetcima, pa je se moralo odlučivati na jedanaesterce. Rezultat jedanaesteracaje bio 3:2 za Liverpool, kada je jedanaesterac Andrij Ševčenko obranio Liverpoolov vratar Jerzy Dudek. To je bio peti Liverpoolov trofej Kupa/UEFA Lige prvaka u povjesti. Utakmica je nazvana  "Čudo u Istanbulu" zbog sjajne i neviđene utakmice na Atatürku.

Put do finala

Milan je se plasirao izravno u natjecanje po skupinama Lige prvaka, dok je Liverpool u natjecanje došao pobjedom u trećem pretkolu kvalifikacija. Liverpool je u natjecanje u ušao iz trećeg pretkola kvalifikacija, jer je bio četvrtplasirani u FA Premier Ligi 2003./04. Igrali su s austrijskim Grazerom AK i pobijedili prvu utakmicu 2:0 u gostima pogodcima kapetana Stevena Gerrarda. Drugu utakmicu na Anfieldu su izgubili 1:0, ali su prošli ukupnim rezultatom od 2:1. Milan je ušao izravno u natjecanje po skupinama, jer su bili prvaci Serie A 2003./04. Bilo je 8 skupina, a igrale su se i uzvratne utakmice; prve dvije momčadi idu dalje. Drugi dio natjecanja se igrao s uzvratnim utakmicama također, s pravilom gola u gostima, produžetcima i jedanaestercima, ako je potrebno

Susret

Statistika
Prvo poluvrijemeDrugo poluvrijemeUkupno

Izvori

Liga prvaka 2005.
Nogomet u Turskoj